Страны и народы — книжная серия
 Страны и народы — издательства «Мысль»
 Страны и народы — издательства «Наука»